Ненапрегнатите задни гласни са група гласни звукове, заемащи междинно положение между средните и задните гласни. Никой от известните езици не разграничава задни от ненапрегнати задни гласни само въз основа на тяхната задпоставеност.

Основният ненапрегнат заден гласен звук, със самостоятелен символ в Международната фонетична азбука е Ненапрегнато-затворената ненапрегнато-задна закръглена гласна [ʊ].

Бележки 

Гласни звукове